Abdelaziz Bennani (1935-2015), général marocain, inspecteur des Forces armées royales, et commandant de la zone sud (Sahara occidental),
 Abdelaziz Bennani (1939-), avocat marocain, membre de l'Instance équité et réconciliation.

Voir aussi